Тайсон (, ; ) — фамилия и имя.

Носители фамилии 

 Тайсон, Джеррад (род. 1989) — австралийский футболист.
 Тайсон, Кит (род. 1969) — английский художник.
 Тайсон, Лаура (род. 1947) — американский экономист.
 Тайсон, Майк (род. 1966) — американский боксёр-профессионал.
 Тайсон, Майк (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Тайсон, Нил Деграсс (род. 1958) — американский астрофизик, популяризатор науки.
 Тайсон, Нейтан (род. 1982) — английский футболист.
 Тайсон, Ричард (род. 1961) — американский актёр.
 Тайсон, Сисели (1924—2021) — американская актриса.

Носители имени 
 Барселлос Фреда, Тайсон (; род. 1988) — бразильский футболист.
 Бэрри, Тайсон (; род. 1991) — канадский хоккеист.
 Гэй, Тайсон (; род. 1982) — американский спринтер.
 Кидд, Тайсон (, настоящее имя — Теодор Джеймс Уилсон; род. 1980) — канадский профессиональный рестлер.
 Филдс, Уолтер Тайсон (, также известный как Тай Филдс; род. 1975) — американский боксёр-профессионал.
 Фьюри, Тайсон (, род. 1988) — британский боксёр-профессионал.
 Чендлер, Тайсон (; род. 1982) — американский баскетболист.

Другое 
 «Тайсон» — художественный фильм Ули Эделя 1995 года, посвящённый Майку Тайсону.
 «Тайсон» — документальный фильм Джеймса Тобэка 2008 года о жизни и карьере Майка Тайсона.
 Tyson Foods — американская пищевая компания, крупнейший в мире производитель мяса.